Ministre  () est un titre honorifique décerné par le président de la République de Finlande.

Présentation 
Le titre a été attribué pour la première fois en 1936 à Axel Palmgren, vice juge. Entre 1918 et 2017, le titre de ministre a été attribué à 63 personnes.

Lauréats  
Les titulaires de ce titre sont:

Références

Liens externes
 
 

Titre honorifique de Ministre en Finlande
Distinction fondée en 1936
Liste en rapport avec la Finlande